Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Rosenborg Ballklub nelle competizioni ufficiali della stagione 1985.

Rosa

Risultati

Campionato

Girone di andata

Girone di ritorno

Collegamenti esterni

1985